Бехрам может означать:

 Бехрам (Айваджык) — деревня в Турции.
 Бехрам, Таг (ок. 1765—1840) — серийный убийца Британской Индии.